Sauthoff ist der Familienname folgender Personen:

 August Sauthoff (1876–1950), US-amerikanischer Mediziner
 Daniel Sauthoff (* 1969), deutscher Designer und Buchgestalter
 Friedrich Sauthoff (1905–1994), deutscher Maschinenbau-Ingenieur
Gerhard Sauthoff (* 1939), deutscher Chemiker und Metallurge
 Harry Sauthoff (1879–1966), amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Heinrich Sauthoff (1828–1889), deutscher Stadtkämmerer und Sparkassenleiter
 Michael Sauthoff (* 1954), deutscher Richter

Siehe auch:
 Sauthoff-Formel